Wolf Bickel, född 6 juli 1942 är en tysk amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom som W. Bickel och som upptäckare av 863 asteroider, mellan 1995 och 2017.

Flera av upptäckterna är gjorda men Bergisch Gladbach observatoriet

Asteroiden 4324 Bickel är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Wolf Bickel

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Wolf Bickel

Källor och referenser 
 

Tyska astronomer
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet
Födda 1942
Män